De Izcue puede hacer referencia a:

José Rafael de Izcue, político peruano.
Nora de Izcue, cineasta peruana.